Schöch ist der Familienname folgender Personen:

 Christof Schöch (* 1977), deutscher Literaturwissenschaftler
 Heinz Schöch (* 1940), deutscher Rechtswissenschaftler und Kriminologe
 Klaus Schöch (1947–2008), österreichischer Schauspieler
 Michael Schöch (* 1985), österreichischer Organist und Preisträger des ARD-Musikwettbewerbs 2011